Fye ou Fyé peut désigner :
 Fye (où Fye signifie For your earth), une marque de chaussures écologiques et responsable, voir For Your Earth ;
 Fye, une ancienne commune de l'Yonne, aujourd'hui intégrée dans la commune de Chablis ;
 Fyé, une commune française, située dans le département de la Sarthe, en région Pays de la Loire.

Homonymie de toponyme